Diptiek, moderne schrijfwijze 
Diptych (orkeststuk) door Julian Anderson